Рама́т-Дави́д:

 Рамат-Давид —  авиабаза ВВС Израиля, находящаяся на севере Израиля.
 Рамат-Давид — киббуц в Изреельской долине.